Carmona hace referencia a varios artículos:

Localidades en España 
 Carmona, ciudad y municipio de la provincia de Sevilla, Andalucía.
 Carmona (Cantabria), núcleo de población del Ayuntamiento de Cabuérniga (Cantabria).

Botánica 
 Carmona (planta), género de plantas de la familia Boraginaceae.
 Carmona, nombre común de la planta Ranunculus peltatus.

Antroponimia 
 Anthony Carmona (1953-), quinto presidente de Trinidad y Tobago.
 Antonio Carmona (1965-), cantaor flamenco español.
 Antonio Miguel Carmona (1963-), economista y político español, dirigente del PSOE.
 Pedro Carmona (1941-), político, economista, y empresario venezolano.
 Ricardo Carmona (físico) (1948-1986), físico español.

 Salvador Carmona

Además 
 Carmona de México, equipo que participó en la Liga Mexicana de Béisbol, y cuya sede se encuentra en Ciudad de México.
 Taifa de Carmona, reino independiente musulmán, que surgió en 1013 en Al-Ándalus, a raíz de la desintegración que desde 1008 venía sufriendo el Califato de Córdoba.